An American Tragedy steht für:

 An American Tragedy, Originaltitel von Eine amerikanische Tragödie, Roman von Theodore Dreiser (1925)
 An American Tragedy, Originaltitel von Eine amerikanische Tragödie (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Josef von Sternberg (1931)

Siehe auch:
 Scottsboro: An American Tragedy,  US-amerikanischer Dokumentarfilm von Daniel Anker und Barak Goodman (2000)

Siehe auch:
 American Tragedy